

Гагерстаун — місто, штат Індіана
 Гагерстаун — місто, штат Меріленд